Ruhlsdorf ist der Name von

Brandenburg
 Ruhlsdorf (Fläming),  wüste Feldmark, vermutlich südöstlich von Jänickendorf im Landkreis Teltow-Fläming
 Ruhlsdorf (Marienwerder), Ortsteil der Gemeinde Marienwerder im Landkreis Barnim
 Ruhlsdorf (Nuthe-Urstromtal), Ort im Landkreis Teltow-Fläming
 Ruhlsdorf (Strausberg), Ortsteil der Stadt Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland
 Ruhlsdorf (Teltow), ein Ortsteil der Stadt Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Sachsen-Anhalt
 Ruhlsdorf (Jessen), ein Ortsteil von Jessen (Elster) meist Ruhlsdorf/Rehain genannt, im Landkreis Wittenberg.